Das Adidas International 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 13. Januar 2004 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, welche genau wie das Adidas International zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Koreaner Lee Hyung-taik, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Der Lokalmatador Lleyton Hewitt, der Siebter der Setzliste war, erreichte das Finale, wo er Carlos Moyá gegenüberstand. Moyá musste aber genau wie Hewitts Gegner im Halbfinale Martin Verkerk aufgeben, sodass Hewitt das Turnier gewann. Er gewann den ersten Titel der Saison und 20. seiner Karriere. 2000 und 2001 gewann er bereits den Titel in Sydney.
Im Doppel spielten die Vorjahressieger, Paul Hanley und Nathan Healey, nicht erneut zusammen das Turnier; Healey schied mit seinem Partner in Runde 1 aus, während Hanley mit Wayne Arthurs an Position 4 gesetzt war und im Viertelfinale ausschied. Die beiden ersten der Setzliste standen sich im Finale gegenüber. Die Setzlistenzweiten Jonas Björkman und Todd Woodbridge setzten sich gegen die Zwillinge Bob und Mike Bryan durch. Es war ihr 12. gemeinsamer Erfolg. Björkman gewann seinen 34. und Woodbridge seinen 79. Titel der Karriere. Woodbridge war nach 1995, 1998 und 2000 zum vierten Mal in Sydney erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Sydney